Trompe le Monde — четвёртый полноформатный альбом американской альтернативной группы Pixies, выпущенный в октябре 1991 года британским инди-лейблом 4AD.

Последний альбом группы, выпущенный до её распада в 1993 году. Также это последний альбом группы с участием Ким Дил.

Об альбоме
Название альбома в дословном переводе с французского значит «обмануть мир», однако, по всей вероятности, в нём обыгрываются известные «крылатые выражения»: «trompe-la-mort» () и «trompe-l’oeil» (, точнее обман зрения).

Альбом стал возвращением Pixies к более жёсткому звуку ранних работ после сёрф-рокового диска «Bossanova». В звучании диска присутствуют элементы гранжа.

Список композиций

Участники записи 
 Pixies
 Блэк Фрэнсис – вокал, гитара
 Ким Дил – бас-гитара, вокал
 Дэвид Ловеринг – ударные
 Джои Сантьяго – гитара

Чарты

Примечания 

Альбомы Pixies
Альбомы альтернативного рока
Альбомы инди-рока
Альбомы панк-рока